Сезон 2011/2012 — 6-й сезон «Ротора» во втором дивизионе России по футболу, а также 20-й сезон клуба в чемпионатах России.

По итогам сезона «Ротор» занял первое место во Втором дивизионе зоне «Юг», тем самым завоевал право спустя один сезон вернуться в ФНЛ.

Хронология событий

Подготовка к сезону

Подготовка в Волгограде 
Первый этап подготовки прошёл в Волгограде на базе ВГАФК с 17 января по 4 февраля 2011 года.

17 января футболисты вышли на первую тренировку в сезоне. На занятие тренеры Валерий Бурлаченко и Олег Веретенников вывели 22 игрока. Среди них были и подписавшие контракты с клубом: Никита Глушков, Максим Примак и Роман Семякин, а также группа молодых перспективных воспитанников ВКОР 1994 года рождения. Присутствовали также вратарь Андрей Евдохин, который поддерживал игровую форму, и опытные Николай Олеников и Денис Зубко, которые на тот момент ещё не имели соглашения с командой.

На занятиях первой недели, которые проходили 17, 19 и 21 января, внимание уделялось в основном общей физической подготовке, включающей в себя кросс, различные игровые и силовые упражнения, а также мини-футбол. Со второй недели команда тренировалась каждый день по полтора часа.

1 февраля к команде присоединились новички, среди которых были: защитник Дмитрий Гузь, полузащитник Вячеслав Состин и нападающий Роман Смольский. В этот же день состоялось подписание контрактов с тренерами и административными работниками клуба. В должности главного тренера был утверждён Валерий Бурлаченко, в качестве его помощников — Олег Веретенников и Андрей Никитин.

На 4 февраля у команды был запланирован контрольный матч с волжской «Энергией». Сначала игра была перенесена из Волгограда в Волжский на запасное поле стадиона имени Логинова, а затем и вовсе отменена. Причина — неготовность поля к игре, из-за выпавшего снега и следом ударившего мороза. Из-за условий повышенной травмоопасности, тренеры команд решили отказаться от игры.

Первый сбор 
5 февраля «Ротор» на поезде отправился на предсезонный учебно-тренировочный сбор в Адлер, который продлился до 21 февраля. На сбор отправились подписавшие с клубом соглашения: вратарь Александр Малышев, защитник Николай Олеников и нападающий Денис Зубко. Кроме них на сбор отправились: вратарь Валерий Поляков, защитники Роман Семякин, Илья Ионов, Дмитрий Косенко, Дмитрий Гузь, Павел Орлов, Михаил Меркулов, Максим Романов, полузащитники Вячеслав Состин, Никита Глушков, Павел Веретенников, Максим Примак, Иван Герасимов, Евгений Одинцов, нападающие Роман Смольский, Сергей Иванов, Яков Эрлих, Виктор Борисов.

На просмотр также прибыли четыре футболиста: защитник Олег Правило («Краснодар-2000»), полузащитники Игорь Жегулин («Дружба» Майкоп) и Анвар Газимагомедов («МИТОС»), а также нападающий Максим Обозный («Иртыш» Омск).

10 февраля на синтетическом поле пансионата «Весна» была проведена двухсторонняя игра, в которой тренерский штаб оценил потенциальных новичков. В спарринге не приняли участия Виктор Борисов, Денис Зубко и Максим Примак, у которых были микротравмы, а также Анвар Газимагомедов, которому было противопоказано играть на искусственном газоне.

11 февраля на сбор прибыл полузащитник Сергей Шудров, который был на просмотре в «Урале», и московском «Торпедо», но этим командам не подошёл и вернулся в «Ротор».

13 февраля волгоградцы провели первый предсезонный контрольный матч. Соперниками стала молодёжная команда «Ростова». Игра проходила на поле спорткомплекса «Спутник» при сильном снегопаде, что затрудняло действия футболистов. «Ротор» владел преимуществом и трижды мог поразить ворота соперника. Однако Роман Смольский и Павел Веретенников свои моменты не использовали. В итоге была зафиксирована безголевая ничья. В течение матча судья показал три красных карточки: одну ростовчанам и две волжанам —  Ивану Герасимову и Никите Глушкову.

16 февраля состоялся второй контрольный матч, в котором соперником «Ротора» стал новокузнецкий «Металлург-Кузбасс». Игра закончилась минимальной победой волгоградцев (1:0).

19 февраля «Ротор» сыграл заключительный матч на первом сборе, в котором проиграл уссурийскому клубу «Мостовик-Приморье» со счётом 1:2.

21 февраля команда вернулась в Волгоград, чтобы немного отдохнуть и 25 февраля собраться для дальнейшей подготовке к сезону.

Второй сбор 
25 февраля футболисты собрались после четырёхдневного отдыха, чтобы принять участие в тренировке в легкоатлетическом манеже ВГАФК. Занятие носило лёгкий восстановительный характер (в основном проводились беговые упражнения). Эта и другие февральские тренировки проводились в помещении из-за морозной погоды.

Перед отъездом на второй сбор команду пополнил полузащитник Иван Герасимов (из ФК «Торпедо-ЗИЛ»). А от услуг Евгения Одинцова, Павла Орлова (отправился на просмотр в ФК «МИТОС»), Игоря Жегулина, Олега Правило, Максима Обозного и Анвара Газимагомедова, которые прошли первый сбор, руководство решило отказаться.

На 2 марта был запланирован отъезд на второй двухнедельный УТС в Крымск. На сборе планировалось провести четыре контрольных матча, в том числе с московским «Торпедо» и новороссийским «Черноморцем». Но за четыре часа до отъезда команды, из-за разногласий с принимающей стороной в Крымске, было решено вновь отправиться в Адлер. В этот же день делегация «Ротора», в составе 21 футболиста и семи представителей тренерско-административного штаба, вечером выехала на автобусе в Адлер. До места дислокации команда добиралась 16 часов. Отдохнув пару часов, игроки вышли на тренировку, носившую лёгкий восстановительный характер.

На просмотр прибыли: вратарь Александр Бондарь (Волгоградский колледж олимпийского резерва) и крайний полузащитник Вячеслав Семашкин (ФК «Зеленоград»).

5 марта футболисты провели двухстороннюю игру, в которой каждый игрок выполнял определённое тактическое задание. В матче были задействованы все находящиеся на сборе игроки, кроме Александра Бондаря, который занимался по индивидуальной программе.

7 марта «Ротор» провёл первую контрольную игру на сборе против ФК «Металлург-Оскол», которая завершилась победой волгоградцев со счётом 3:1.

10 марта состоялся второй контрольный матч. Вместо запланированного матча с дублем «Алании», «Ротор» встретился с «Сахалином», который был повержен со счётом 2:0.

13 марта «Ротор» провёл заключительный контрольный матч в рамках второго УТС против ФК «Калуга», завершившийся вничью — 1:1.

17 марта «Ротор» вернулся в Волгоград.

Другие события 
 21 марта 2011 года футболисты «Ротора» отправились на третий учебно-тренировочный сбор, который прошёл в городе Сочи.
 29 января 2012 года футболисты и руководящий состав Ротора отправились на свой первый подготовительный сбор в 2012 году, который прошёл в Адлере.
 18 февраля 2012 года ФК «Ротор» отправился на второй учебно-тренировочный сбор в 2012 году, который прошёл в Турции.
 10 марта 2012 года футболисты и тренеры «Ротора» отправились на третий учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек.
 18 апреля 2012 года в матче против команды СКА — 3:0, получил повреждение Иван Герасимов. У полузащитника «Ротора» была диагнозтирована травма передней крестообразной связки. Позже футболист был прооперирован в Москве.
 19 мая 2012 года обыграв «Биолог-Новокубанск» — 3:0, «Ротор» досрочно обеспечивает себе путёвку в ФНЛ.

Форма

Тренерский штаб

Состав

Трансферы

Зима 2010/2011

Пришли

Ушли

Лето 2011

Пришли

Ушли

Зима 2011/2012

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды

Матчи

Товарищеские матчи

Второй дивизион. Зона «Юг»

Первый круг

Второй круг

Кубок России 2011/2012

Статистика

Индивидуальная

Во втором дивизионе

Минуты на поле

Голы

Дисциплинарные показатели

Капитаны

Форма

Во всех турнирах

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в других клубах:

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Движение команды во Втором дивизионе по турам

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания

Ссылки 
 Статистика ФК «Ротор» во Втором дивизионе на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь 
 Статистика ФК «Ротор» в Кубке России на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

См. также 
 ФК «Чита» в сезоне 2011/2012

2011/2012
Ротор